Agenor Bens ou Agenor A. Bens (meados da década de 1870 – meados de 1950) foi um professor, flautista, cantor e compositor de música popular brasileira, ligado ao cenário do choro, gênero musical que se desenvolveu no Rio de Janeiro durante período de transição entre os séculos XIX e XX.

Discografia
Rouxinol
Mazurca de bravura
Serenata
Serenata oriental
Oriental
Primavera

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Mortos em 1950